19 — дебютный студийный альбом британской певицы и автора песен Адели, выпущен в Европе 25 января 2008 года. В Великобритании альбом был выпущен 28 января 2008, спустя неделю после выхода сингла .

Диск был хорошо встречен критиками и дебютировал с первой строчки в британском чарте. Альбом разошёлся тиражом более 10 млн копий по всему миру на сегодняшний день. На 51-й церемонии «Грэмми» Адель одержала победу в категориях «Лучший новый артист» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение» (за песню ).

Список композиций

Расширенное издание 
Disc 1
 «Daydreamer»
 «Best for Last»
 «Chasing Pavements»
 «Cold Shoulder»
 «Crazy for You»
 «Melt My Heart to Stone»
 «First Love»
 «Right as Rain»
 «Make You Feel My Love»
 «My Same»
 «Tired»
 «Hometown Glory»

Disc 2 — Acoustic Set Live from Hotel Café, Los Angeles
 «Chasing Pavements»
 «Melt My Heart to Stone»
 «That’s It, I Quit, I’m Movin' On» (Sam Cooke cover)
 «Crazy for You»
 «Right as Rain»
 «My Same»
 «Make You Feel My Love»
 «Daydreamer»
 «Hometown Glory»
 «Many Shades of Black» — Bonus Track Performed by Adele and The Raconteurs

Чарты, сертификации и продажи

Позиции в чартах

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 19 на discogs.com

Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы Адели
Альбомы Великобритании
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы XL Recordings
Альбомы, спродюсированные Марком Ронсоном